Jana Radičević (* 1997 in Podgorica) ist eine montenegrinische Autorin, Filmemacherin und Fotografin. Sie veröffentlichte eine Gedichtsammlung und ein Langgedicht, das im Laufe von zwei Monaten in montenegrinischer und deutscher Sprache erschienen ist, außerdem ist sie in zahlreichen literarischen Zeitschriften und Anthologien als Autorin vertreten.

Ausbildung 
Jana Radičević studierte Deutsche Sprache und Literatur an der Universität Montenegro. Daneben absolvierte sie zwei Auslandssemester, an der Philipps-Universität Marburg und an der Karl-Franzens-Universität Graz. Zurzeit macht sie das Masterstudium Germanistik als Fremdsprachenphilologie an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

Schaffen 
Jana Radičević schreibt Gedichte und Kurzprosa. Ihr Werk ist ins Deutsche, Englische, Französische, Italienische, Makedonische, Albanische, Russische, Slowenische und Griechische übersetzt.

Seit 2015 ist sie aktives Mitglied im Forum junger Schriftsteller (cnr. Forum mladih pisaca) in Montenegro, das vom kulturellen und informativen Zentrum Budo Tomović (KIC Budo Tomović) in Podgorica unterstützt wird.

In Zusammenarbeit mit anderen hat sie einen Auszug aus dem Roman Arigato von Ursula Wiegele, ein Gespräch beim SchreibART ONLINE und einen Auszug aus dem Roman Putzt euch, tanzt, lacht von Karin Peschka ins Montenegrinische übersetzt.

Werke

Gedichtsammlungen

Auf Deutsch 
zone des neutralen druckes. Ottensheim: Edition Thanhäuser. 2022 ISBN 978-3-903409-03-3

Auf Montenegrinisch 
zona neutralnog pritiska. Kikinda: Partizanska knjiga. 2022 ISBN 978-86-6477-042-2

ako kažem može postati istina. (wenn ich es sage, kann es wahr werden). Kikinda: Partizanksa knjiga. 2019 ISBN 978-86-6477-042-2

Publikationen in Anthologien (Auswahl) 
Anthology of young Montenegrin poets. Athen. 2022. S. 39. (el/cnr) ISBN 978-618-5662-22-6

Grazer Poesieautomaten. Eine lyrische Raumin(ter)vention. Graz: Forum Stadtpark. 2022. S. 43. (de/cnr) ISBN 978-3-901109-78-2

КОЈ Е КОЈ Поезија од пет континенти; WHO IS WHO Poetry from five continents, Struga Poetry Evenings. Struga, Nord Macedonien. 2021. S. 148. (mk/eng)

Rukopisi 44, Prosa und Gedichtsammlung der jungen Schriftstellers aus ehemalige Jugoslawien, Pančevo, Serbien. 2021. S. 11. (cnr) ISBN 978-86-902254-1-5

Papir kamen kamen, Welttag der Poesie 21-23 März. Kulturelles Zentrum Belgrad. S. 35. (cnr)

Pretresanje bilježnice, Prosa und Gedichtsammlung des Forum der jungen Schriftstellers. Podgorica: KIC Budo Tomović. 2021. S. 85. (cnr) ISBN 978-9940-9704-0-6

Nouvelle Poésie BCMS. Paris: Slavitude. 2020. S. 37 (fr) ISBN 978-2-492799-01-3

pisci ne padaju s neba, Prosa und Gedichtsammlung des Forum der jungen Schriftstellers. Podgorica: KIC Budo Tomović. 2020. S. 69. (cnr) ISBN 978-9940-9704-5-1

Publikationen in Literaturzeitschriften (Auswahl) 
Jato ptica, oznake i brz i razmetljiv kao džez. Kraljevo: Povelja. 2021. S. 150. (cnr) ISSN 0352-7751

Pjesme. Zagreb: Poezija 3-4. 2021. S. 35. (cnr)

K/Eine Utopie(n) mehr? Graz: Lichtungen 164. 2020. S. 89. (de) ISSN 1012-4705

Gedichte. Graz: Lichtungen 163. 2020. S. 15. (de) ISSN 1012-4705

Kako se sačuvati od svega. Cetinje: ARS 5/6. 2020. S. 53. (cnr) ISSN 0352-6739

sa mamom u frizerskom salonu. Zagreb: Fantom slobode. 2020. S. 76. (cnr)

Pjesme. Podgorica: Fokalizator 4-5. 2019, S. (cnr)

Poesiefilme 

 10th International Video Poetry Festival; the Institute for experimental Arts; Video: anathema (cnr/eng) – Offizielle Selektion (Athen, September, 2022)
 La Poesia che si Vede, Internationaler Wettbewerb für Poesiefilme; Video: anathema (cnr/it) – Finalistin (Ancona, Juni, 2022)
 Internationale Thüringer Poetryfilmtage; Video: zwei gedichte (de) – Weltspiegel der Poesie (Weimar, Mai, 2022)
 Cadence Video Poetry Festival; It is strange and kinda symbolic; Video: anathema (cnr/eng) – Offizielle Selektion (Seattle, April–Mai, 2022)

Anerkennungen (Stipendien und Auszeichnungen) 
2020/21: Grazer Stadtschreiberin literarisches Stipendium Writer of the City of Graz

In der Begründung der Jury ist u. a. folgendes zu lesen:Die Texte der 1997 in Podgorica geborenen Autorin sind vielfältig, sie sprudeln vor Einfallsreichtum und Innovation, sind immer auf der Suche nach Grenzen, die es interdisziplinär zu beschreiten gilt. Ihre Gedichte sind lebensnah und doch rätselhaft. „Von klein auf lehren sie dich, den Nebel wie Zuckerwatte abzuwickeln“ heißt es an einer Stelle. Das ist Lyrik, die Geschichten zu evozieren imstande ist und Fallgruben schafft, in die/der Lesende stolpert um dann weich aufgefangen zu werden.Das rote Mikro (Radio Helsinki) schreibt:Jana Radičević, geboren 1997 in Montenegro, ist die jüngste Stadtschreiberin, die Graz je hatte.2017: Zweiter Preise für Lyrik im Wettbewerb „Ulaznica“ für den Liedzyklus „Megalogon Lantimos“ in Zrenjanin (Serbia)

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Jana Radičević Goodreads
 Fotografie von Jana Radičević on Behance
 Jana Radičević Poesiefestival Berlin - VERSchmuggeln
 Jana Radičević bei Kulturvermittlung Steiermark
 Gedichte von Jana Radičević in LICHTUNGEN
 Jana Radičević bei Die Abende der Poesie in Struga
 Jana Radičević für die Kleine Zeitung
 POESIA 21 World Poetry Day 21.03.2021
 SOE - Netzwerk für junge südosteuropäische Literatur

Einzelnachweise 

Lyrik
Autor
Literatur (Serbokroatisch)
Montenegriner
Geboren 1997
Frau